Уильям «Билл» Карлуччи (; ) — американский гребец, выступавший за сборную США по академической гребле в 1990-х годах. Бронзовый призёр летних Олимпийских игр в Атланте, серебряный призёр чемпионата мира, двукратный чемпион Панамериканских игр, победитель и призёр многих регат национального значения.

Биография 
Уильям Карлуччи родился 3 июня 1967 года в поселении Рай-Брук, штат Нью-Йорк.

Заниматься академической греблей начал в 1985 году, проходил подготовку в клубе Vesper Boat Club в Филадельфии и в Принстонском тренировочном центре в Нью-Джерси.

Дебютировал в гребле на взрослом международном уровне в сезоне 1991 года, когда вошёл в основной состав американской национальной сборной и выступил на чемпионате мира в Вене, где в зачёте распашных безрульных четвёрок лёгкого веса финишировал шестым.

В 1992 году на мировом первенстве в Монреале в той же дисциплине показал пятый результат.

На домашнем чемпионате мира 1994 года в Индианаполисе в лёгких парных четвёрках сумел квалифицироваться лишь в утешительный финал B и расположился в итоговом протоколе соревнований на седьмой строке.

В 1995 году в парных четвёрках лёгкого веса выиграл серебряную медаль на Панамериканских играх в Мар-дель-Плате, тогда как на мировом первенстве в Тампере был седьмым в лёгких распашных безрульных четвёрках.

Благодаря череде удачных выступлений удостоился права защищать честь страны на домашних летних Олимпийских играх 1996 года в Атланте. В составе экипажа, куда также вошли гребцы Марк Шнайдер, Джефф Пфендтнер и Дэвид Коллинз, в программе лёгких безрульных четвёрок пришёл к финишу третьим позади команд из Дании и Канады — тем самым завоевал бронзовую олимпийскую медаль.

После атлантской Олимпиады Карлуччи остался в составе гребной команды США и продолжил принимать участие в крупнейших международных регатах. Так, в 1997 году в безрульных четвёрках лёгкого веса он занял пятое место на чемпионате мира в Эгбелете.

В 1998 году побывал на мировом первенстве в Кёльне, откуда привёз награду серебряного достоинства, выигранную в зачёте лёгких восьмёрок — в финале уступил только команде Германии.

На чемпионате мира 1999 года в Сент-Катаринсе в лёгких безрульных четвёрках отобрался в финал B и стал в итоге девятым. При этом на Панамериканских играх в Виннипеге дважды поднимался на верхнюю ступень пьедестала почёта, победив в рулевых четвёрках и в безрульных четвёрках лёгкого веса.

Примечания

Ссылки 
 
 
 Уильям Карлуччи  — страница на сайте Международного олимпийского комитета

Гребцы (академическая гребля) США
Гребцы (академическая гребля) на летних Олимпийских играх 1996 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 1996 года
Чемпионы Панамериканских игр по академической гребле